Someone Like You:

В музыке:
 «Someone like You» — сингл 2011 года певицы Адель с альбома 21
 «Someone like You» (Van Morrison) — сингл с альбома Poetic Champions Compose
 «Someone like You» (Sylvester) — сингл 1986 исполнителя Sylvester
 «Someone like You» (Bang Tango) — сингл 1989 Bang Tango
  «Someone like You» (New Order) — сингл 2001 группы New Order
 «Someone like You» (Doris Day) — песня 2003 года певицы Doris Day 
 «Someone like You» (SafetySuit) — сингл 2008 исполнителя SafetySuit
 «Someone like You» — сингл 2011 группы The Summer Set с альбома Everything’s Fine

В кино и театре:
Someone like You (фильм) —  фильм 2001 года
Someone like You (мюзикл) — мюзикл West End 
Unnaipol Oruvan (англ.назв.: Someone like You) — индийский фильм, реж. Chakri Toleti